3G – tecnologie e standard di terza generazione nella telefonia cellulare
 3G – singolo di Chadia Rodríguez del 2018
 3G – codice IATA della compagnia aerea Atlant-Sojuz